

Plaatsen
 Greenpoint (Brooklyn) in de VS
 Green Point (New South Wales) in Australië
 Green Point (Kaapstad) / Groenpunt in Zuid-Afrika
 Green Point (Newfoundland) in Canada

Anders
 Greenpoint (telefoonnetwerk), een mobiel telefoonnetwerk van PTT Telecommunicatie in de jaren 90 van de 20e eeuw